

Геленджик — село, Запорізька область, Запорізький район, Михайло-Лукашівська сільська громада

Геленджик — місто, Краснодарський край
 Геленджик — аеропорт в однойменному місті, Краснодарський край